Operatie Storm (Kroatië), een militaire operatie in Kroatië in 1995
 Operatie Storm (Mantsjoerije), een militaire operatie in Mantsjoerije in 1945
 Operatie Storm (Polen), een reeks opstanden door het Poolse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog